Феодоси́йская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Феодосийская улица — улица в Москве.
 Феодосийская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Феодосийская улица — улица в Киеве.